Klingsbigl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Klingsbigl (1857–1934), österreichischer Architekt
 Thomas Klingsbigl (* 1977), österreichischer Fußballspieler